Enthaltung steht für:

 Abstinenz, Verzicht auf oder Mäßigung von Genüssen
 Stimmenthaltung, Verzicht auf die Abgabe der Wahlstimme